In einem Land vor unserer Zeit steht für: 

 In einem Land vor unserer Zeit, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1988
 In einem Land vor unserer Zeit II – Das Abenteuer im Großen Tal, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1994
 In einem Land vor unserer Zeit III – Die Zeit der großen Gabe, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1995
 In einem Land vor unserer Zeit IV – Im Tal des Nebels, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1996
 In einem Land vor unserer Zeit V – Die geheimnisvolle Insel, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1997
 In einem Land vor unserer Zeit VI – Der geheimnisvolle Berg der Saurier, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1998
 In einem Land vor unserer Zeit VII – Der geheimnisvolle Zauberstein, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2000
 In einem Land vor unserer Zeit VIII – Der erste Schnee, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2001
 In einem Land vor unserer Zeit IX – Die Reise zum großen Wasser, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2002
 In einem Land vor unserer Zeit X – Die große Reise, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2003
 In einem Land vor unserer Zeit XI – Das Geheimnis der kleinen Saurier, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2005
 In einem Land vor unserer Zeit XII – Die große Flugschau, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2006
 In einem Land vor unserer Zeit XIII – Auf der Suche nach dem Beerental, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2007
 In einem Land vor unserer Zeit XIV – Die Reise der mutigen Saurier-Freunde, ein Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2016
 In einem Land vor unserer Zeit (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie aus dem Jahr 2007